Mesquitela ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Mesquitela (Almeida), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Almeida
 Mesquitela (Celorico da Beira), Gemeinde im Concelho de Celorico da Beira
 Mesquitela (Mangualde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Mangualde